Вербовологовское сельское поселение — муниципальное образование в Дубовском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — хутор Вербовый Лог.

Административное устройство 
В состав Вербовологовского сельского поселения входят:
 хутор Вербовый Лог;
 хутор Агрономов;
 хутор Королев;
 хутор Минаев.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Дубовского района Ростовской области